Marriott bezeichnet

 Marriott International, ein seit 1993 bestehendes Hotelunternehmen
 die Host Marriott Corporation (1993–2006), heute Host Hotels & Resorts
 Marriott Corporation, das bis 1993 bestehende Vorgänger-Unternehmen von Marriott International und Host Marriott Corporation
 Marriott Cycle Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Marriott ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Marriott (1931–2014), britischer Film- und Theaterautor
 Chris Marriott (* 1989), englischer Fußballspieler
 David Daniel Marriott (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Fred Marriott (1872–1956), US-amerikanischer Rennfahrer
 Gareth Marriott (* 1970), britischer Kanute
 Jack Marriott (1879–1938), britischer Marineoffizier
 John Willard Marriott (1900–1985), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Mike Marriott (* 1949), englischer Folkmusiker und Singer-Songwriter
 Steve Marriott (1947–1991), britischer Rockmusiker
 Victor Marriott (* 1938), englischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Marriot
 Mariotte
 Mariotti
 Marryat